Schulhaus steht für
 Schulgebäude allgemein
im Einzelnen
 Schulhaus (Beindersheim) in der Gemeinde Beindersheim, Rheinland-Pfalz
 Schulhaus Brunnenmoos in der Gemeinde Kilchberg ZH, Schweiz
 Protestantisches Schulhaus (Dirmstein) in der Gemeinde Dirmstein, Rheinland-Pfalz
 Schulhaus Grauingen in der Gemeinde Calvörde, Sachsen-Anhalt
 Schulhaus (Grombach) in Grombach, einem Stadtteil von Bad Rappenau, Baden-Württemberg
 Schulhaus (Haintchen) in Haintchen, einem Ortsteil von Selters (Taunus), Hessen
 Schulhaus Ilgen in der Stadt Zürich, Schweiz
 Schulhaus (Kirchheim an der Weinstraße) in der Gemeinde Kirchheim an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Schulhaus Letten in der Stadt Zürich, Schweiz
 Schulhaus Mannhausen in der Gemeinde Calvörde, Sachsen-Anhalt
 Schulhaus in der Stadt Velten, Brandenburg
 Schulhaus (Wippenhausen) in der Gemeinde Kirchdorf an der Amper, Bayern
 Schulhaus Zobbenitz in der Gemeinde Calvörde, Sachsen-Anhalt
 Little Red Schoolhouse (Brunswick) in der Stadt New York, USA

Siehe auch:

 Katholisches Schulhaus 
 Cheder